Лоренцетти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
Итальянские художники, братья:
 Лоренцетти, Амброджо (ок. 1295 — 1348)
 Лоренцетти, Пьетро (ок. 1280 — 1348)